Kiskunság
 Nagykunság
hasonló
 Kunság Volán